Генера́л-губерна́тор Барба́доса () — представитель  Барбадоса (королевы Елизаветы II) с 1966 до 2021 года. Поскольку королева не могла находиться во всех Королевствах Содружества, ею назначались представители для осуществления её обязанностей в качестве королевы Барбадоса.

Пост был учреждён в соответствии с главой IV Конституции Барбадоса. Генерал-губернатор назначался королевой по совету премьер-министра Барбадоса. Он осуществлял исполнительную власть и давал согласие на законопроекты от имени монарха, провозглашающие их законами. Конституция Барбадоса ограничивала полномочия генерал-губернатора, который в большинстве случаев осуществлял их при наличии контрасигнатуры премьер-министра или других лиц или органов на Барбадосе, при этом генерал-губернатор нёс ответственность за назначение премьер-министра и других членов кабинета после консультаций с ним. Публичные функции генерал-губернатора включали представление монарха на торжествах, таких как открытие сессии парламента, вручение наград, участие в парадах. В соответствии с конституцией ему были предоставлены полномочия по привлечению к дисциплинарной ответственности должностных лиц государственной службы и предоставлено право помилования по уголовным делам.

Титулом правящей королевы Барбадоса в период с 30 ноября 1966 года до 4 мая 1967 года был Елизавета Вторая, Милостью Божьей, Королева Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, и других её королевств и территорий, Глава Содружества, Защитница веры (), затем до 30 ноября 2021 года — Елизавета Вторая, Милостью Божьей, Королева Барбадоса и других её королевств и территорий, Глава Содружества ().

После конституционной реформы по установлению республиканской формы правления последний генерал-губернатор Дама Сандра Прунелла Мейсон была избрана парламентом первым президентом страны, с прекращением полномочий королевы как главы государства.

Всего пост генерал-губернатора занимали 8 персон; 6 раз происходило назначение лиц, исполнявших эти обязанности временно.

Диаграмма пребывания в должности

Список генерал-губернаторов Барбадоса

См. также 
 Список глав правительства Барбадоса
 Президент Барбадоса

Литература

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Список руководителей Барбадоса (архивная копия 2021-11-30)

Политика Барбадоса

Списки:Барбадос
Барбадос